Mbara jezik može označavati:
Mbara (čadski jezik), afrazijski jezik iz Čada.
Mbara (australski jezik), izumrli pama-nyunga jezik iz Australije